Andrew Whitehurst – effettista britannico
 Charlie Whitehurst – giocatore di football americano statunitense
 David Whitehurst – giocatore di football americano statunitense
 John Whitehurst – orologiaio e scienziato inglese
 Milton Whitehurst – lottatore statunitense